

Населені пункти та їхні частини
 Рошково — село в гміні Прущ-Ґданський Ґданського повіту Поморського воєводства
 Рошково — село в гміні Мейська Ґурка Равицького повіту Великопольського воєводства
 Рошково — село в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Рошково — осада в гміні Чемпінь Косцянського повіту Великопольського воєводства

Примітки